Grand Island (Nebraska)
 Grand Island (New York)